Bobadela (Boticas), een plaats in de Portugese gemeente Boticas
 Bobadela (Chaves), een plaats in de Portugese gemeente Chaves
 Bobadela (Loures), een plaats in de Portugese gemeente Loures
 Bobadela (Oliveira do Hospital), een plaats in de Portugese gemeente Oliveira do Hospital